Самусенко — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Самусенко, Александра Григорьевна (1922—1945) — советский офицер связи, капитан, участница Великой Отечественной войны.
 Самусенко, Пётр Николаевич (1931—1993) —  генеральный директор производственного объединения «Сибтепломаш», Герой Социалистического Труда.
 Самусенко, Татьяна Дмитриевна (1938—2000) — советская фехтовальщица на рапирах, трёхкратная олимпийская чемпионка.